

Persone
Chris Rolfe – calciatore statunitense
Frederick Rolfe – scrittore e fotografo britannico
James Rolfe – attore, sceneggiatore e regista statunitense
John Rolfe – colone britannico
Red Rolfe – giocatore e allenatore di baseball statunitense
Robert Allen Rolfe – botanico britannico

Altro
Rolfe  – comune statunitense in Iowa